♂:

 ♂ — астрономічний і астрологічний символ планети Марс.
 ♂ — символ чоловічої статі.
 ♂ — алхімічний символ заліза.
 ♂ — символ грецького бога Ареса.
 ♂ — символ римського бога Марса.